Герб Уругвая, утверждённый Законом от 19 марта 1829 года и подтверждённый Законом № 3060 от 12 июля 1906 года и Декретом 26 октября 1908 года, представляет собой овальный щит, разделённый на четыре части, увенчанный золотым восходящим солнцем и обрамлённый оливковой ветвью справа и лавровой ветвью слева. Внизу ветви перевязаны между собой лентой голубого цвета.  

В верхней левой четверти в лазоревом поле изображены золотые весы как символ равенства и справедливости. В верхней правой четверти в серебряном поле — зелёная гора Монтевидео с крепостью на её вершине и пятью лазоревыми волнами у подножия, символизирующая силу. В нижней левой четверти — чёрный необузданный конь в серебряном поле, как символ свободы. В нижней правой четверти — золотой бык в лазоревом поле, символизирующий изобилие.

Описание элементов герба 

Щит: Овальный, разделённый на четыре части рассечением и дугообразным пересечением;

Солнце: Венчает щит, изображается взошедшим на три четверти;

Весы: Древнеримские, изображаются сверкающим золотым цветом;

Гора Монтевидео: Естественного цвета;

Конь: Чёрный, необузданный, в движении, устремлённый влево;

Бык: Золотой, стоящий, устремлённый влево.

История

Примечания

Внешние ссылки 
 Описание герба Уругвая на странице сухопутных войск

См. также 
Флаг Уругвая

Уругвай
Государственные символы Уругвая
Гербы с изображением солнца
Гербы с изображением оливковой ветви
Гербы с изображением лавровых листьев
Гербы с изображением весов
Гербы с изображением гор
Гербы с изображением лошади/коня
Гербы с изображением быка